Because of You – album Ne-Yo
 Because of You – singel Ne-Yo
 Because of You – singel Kelly Clarkson
 Because of You – singel Nickelback